Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Milan Šrejber che ha battuto in finale Marc Rosset 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 Petr Korda (primo turno)
 Marc Rosset (finale)
 Alex Antonitsch (secondo turno)

 Paul Chamberlin (secondo turno)
 Derrick Rostagno (primo turno)
 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Tom Nijssen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copenaghen Challenger 1989